Eddie Kendricks – cantautore statunitense
 Eric Kendricks – giocatore di football americano statunitense
 Lance Kendricks – giocatore di football americano statunitense
 Mychal Kendricks – giocatore di football americano statunitense
 Sam Kendricks – astista statunitense